Käringträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Käringträsket (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (97,2 ha)
Käringträsket (Malå socken, Lappland, 723579-164352), sjö i Malå kommun,  (51,5 ha)
Käringträsket (Malå socken, Lappland, 724527-162175), sjö i Malå kommun,  (11,2 ha)
Käringträsket (Malå socken, Lappland, 725062-164128), sjö i Malå kommun, 
Käringträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (36 ha)
Käringträsket (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (48,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn